Фари́т Ахметжа́нович Хабибу́ллин (31 мая 1941 — 27 декабря 2007) — российский театральный и общественный деятель, директор Казанского Татарского государственного театра юного зрителя (1987—2001). Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан.

Биография 
Родился в селе Козыревское Усть-Камчатского района Камчатской области. В 1967—1972 годах играл на сцене Ульяновского областного драматического театра, затем в Тобольском драматическом театре. В 1978—1985 годах — режиссёр Республиканского передвижного театра. С 1985 года работал над созданием Татарского театра-студии при Министерстве народного образования республики. В 1991 году театр-студия преобразован в Казанский Татарский государственный театр юного зрителя.

Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (1997).

Политическая деятельность 
В 1994 году вступил в КПРФ. В сентябре 2007 года на выборах в Государственную Думу выдвинут Татарстанским республиканским комитетом КПРФ кандидатом в депутаты. В день выборов 2 декабря Хабибуллин вместе с другим кандидатом Ольгой Панченко посетили один из избирательных участков. По версии КПРФ, на участке произошёл инцидент, когда в ответ на просьбу Хабибуллина предоставить информацию о количестве выданных открепительных удостоверений был вызван наряд милиции. По сообщению Татарстанского рескома КПРФ, сотрудники милиции применили силу, выдворяя Хабибуллина из зала, в результате он получил ушибы тела и ранение головы, с ним случился сердечный приступ.

После данного происшествия Хабибуллин и Татарстанский реском КПРФ обратились с заявлениями в милицию, прокуратуру и суд. 27 декабря 2007 года по дороге в прокуратуру Хабибуллин скончался.

Представители КПРФ назвали смерть Хабибуллина «политическим убийством». Лидер партии Геннадий Зюганов потребовал от Генеральной прокуратуры начать расследование. Член ЦК КПРФ, глава Международного союза советских офицеров, генерал-майор авиации Е. И. Копышев заявил:

Пресс-служба ЦК КПРФ выпустила заявление секретаря ЦК КПРФ В. Рашкина, где говорилось:

Источники

Ссылки 
 Некролог Министерства культуры Татарстана
 В Татарстане умер представитель регионального отделения КПРФ Фарит Хабибуллин // Эхо Москвы, 30 декабря 2007
 Политические убийства в Татарстане продолжаются

Члены КПРФ
Заслуженные деятели искусств Республики Татарстан
Политики Татарстана
Персоналии:Тобольск
Персоналии:Казанский Татарский театр юного зрителя
Деятели татарского национального движения